NGC 3721 (другие обозначения — NPM1G -09.0435, PGC 35727) — линзовидная галактика в созвездии Чаши. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3721
Чаша (созвездие)